Павел Борисович Овсянников (род. 2 сентября 1951 года, Москва) — советский и российский композитор, дирижёр. С 1986 года — Заслуженный артист РСФСР, с 1994 года — Народный артист РФ. Член Союза композиторов РФ. Имеет звание полковника.

Биография 
Окончил музыкальную школу по классу скрипки. Затем в 1977 году окончил теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где обучался в классе Карена Хачатуряна. В 1977—1978 годах работал заведующим музыкальной частью, дирижёром экспериментального театра-студии Союзконцерта Министерства культуры СССР. В 1978 году перешёл в Образцово-показательный оркестр Комендатуры Московского Кремля (затем — Кремлёвский оркестр, ныне — Президентский оркестр), в котором прошёл должности концертмейстера, военного дирижёра, старшего военного дирижёра. С 1995 года — художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Российской Федерации. За годы работы в Президентском оркестре Павел Борисович создал и утвердил всю музыкальную часть официальных ритуалов первого лица страны. Помимо этого сотрудничал с ведущими отечественными и мировыми исполнителями, такими как Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Лариса Долина, Николай Басков, группа «Scorpions», Мирей Матье и многими другими. В 1985 году для радиопередачи «Ты, я и песня» написал одноимённую песню на стихи поэта Юрия Энтина, которую исполнили дуэтом Михаил Боярский и Ольга Зарубина. В 1986 году в новогоднем «Голубом огоньке» композицию Овсянникова «Рок-сорняк» исполнил Александр Абдулов. Павел Овсянников является автором инструментальных пьес для эстрадного оркестра, музыки для цирковых номеров, музыки к балетам «Том Сойер» и «Катя и принц Сиама», нескольким мультфильмам. В 2004 году создал новый коллектив — симфонический «Оркестр XXI века» имени Сергея Прокофьева, художественным руководителем и главным дирижёром которого является по сей день.

Живёт и работает в Москве.

Фильмография

Композитор 
 1983 — «Мы ищем ветер»
 1983 — «О, море, море!..»
 1984 — «Спутники, корабли, станции...»
 1984—1987 — «Контакты… конфликты…»
 1985 — «Добро пожаловать!» (Всесоюзное объединение «Экспоцентр»)
 1986 — «Мчится поезд»
 1986 — «О мыльном пузыре» (Звёздочка № 42)
 1986 — «Тайны заветных трав» (Звёздочка № 42)
 1987 — «Добро пожаловать! (второй выпуск)»
 1987 — «Нить Арахны»
 1988 — «Эксперимент»
 1988 — «Здравствуйте» (Звёздочка № 47)
 1989 — «Стереотипы»
 1992 — «Ромео и Джульетта»
 1992 — «Блицбой-шоу, или К вам пришла слава»
 1992 — «Йоксель-моксель»
 2003 — «Тотализатор»
 2003 — «Хорошо забытое старое»

Песни 
 «Ты, я и песня» (слова Юрия Энтина), исполняют Михаил Боярский и Ольга Зарубина
 «Я по городу иду», из м/ф «Контакты… конфликты…» (слова Юрия Энтина), исполняет Николай Караченцов
 «Рок-сорняк» (слова Валерия Сауткина), исполняет Александр Абдулов
 «Загадайте» (слова Андрея Дементьева), исполняет Надежда Чепрага
 «Салют, фестиваль!» (слова Евгения Супонева), исполняет Анне Вески
 «Кукляндия» (слова Михаила Пляцковского), исполняет Светлана Степченко

Примечания

Ссылки 
  Биография Павла Овсянникова 
  Путин поздравил с 60-летием дирижёра Павла Овсянникова 
  Канон. Народный артист РФ Павел Овсянников. Ч.1 
 

Музыканты XX века
Музыканты XXI века